Свобода слова:

 Свобода слова — право человека свободно выражать свои мысли.
 Ряд разговорных представлений (ток-шоу) с Савиком Шустером:
 Свобода слова (НТВ)
 Свобода слова (ICTV)
 Свобода Савика Шустера
 Свобода на Интере
 Шустер live
 «Свобода слова» — книга написанная Кембрю Маклаудом, посвящённая авторскому праву.
 «» — норвежский фонд.

См. также 
 Свобода слова в Беларуси
 Свобода слова в Израиле
 Свобода слова в России
 Свобода слова в Таиланде
 Свобода слова на Украине